
Bălan se poate referi la:

Persoane 
 Bălan (nume)

Toponime 
 Bălan (, ; < ), oraș în județul Harghita, România
 Bălan (), localitate în județul Sălaj, România, reședința comunei cu același nume
 Biserica de lemn din Mănăstirea Bălan
 Biserica de lemn din Bălan Josani
 Biserica de lemn din Bălan Cricova

Alte forme compuse sau inrudite 
 Bălani
 Bălani, localitate în județul Gorj, Oltenia, România
 Bălanu
 Bălanu, localitate în județul Giurgiu, Muntenia, România

Vezi și 

 Balan (dezambiguizare)
 Bălănești (dezambiguizare)
 Bălănescu (nume de familie)

 Râul Bălăneasa (dezambiguizare)
 Râul Bălășina (dezambiguizare)

 Băleni (dezambiguizare)

 Bălășești (dezambiguizare)
 Bălăbănești (dezambiguizare)
 Bălăceanu (dezambiguizare)

Nume de familie
 Băleanu — caută „Băleanu”
 Bălășescu — caută „Bălășescu”
 Bălăiță — caută „Bălăiță”

 Bălăcița, sat în județul Mehedinți, România
 Bălăcești, sat în județul Gorj, România
 Bălăneasa, sat în județul Bacău, România
 Bălăceana, sat în județul Suceava, România
 Bălăceanca, sat în județul Ilfov, România

 Listă de nume românești - litera B
 Albu
 Fehér
 Fejér
 "bălan"

Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave
Împrumuturi lingvistice din maghiară
Toponime slave